Saeidi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Saeidi Tanha (* 1981), iranischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Omar El-Saeidi (* 1980), deutscher Schauspieler